Кайса́ровы (Койсаровы) — русские дворянские роды.

Происхождение и история рода 
Григорий Кайсаров выехал около середины XV века из Золотой орды в Москву. Иван Андреевич Кайсаров, стряпчий, убит под Смоленском в 1655 году. 

С пресечением рода Кайсаровых в мужском поколении Высочайше утверждёным мнением Государственного Совета от 13 октября 1860 года в звании камергера действительного статского советника барону Густаву-Арману дю Буа де Роман (Gustave Armand du Bois de Romand) было дозволено присоединить к своей фамилии и гербу фамилию и герб жены своей, урождённой Кайсаровой, и именоваться впредь, потомственно, бароном Дю-Буа-де-Роман-Кайсаровым. Диплом на соединённый герб был выдан 2 апреля 1865 года и внесён в сборник дипломных гербов. т.2, N 77.

Ещё три рода Кайсаровых восходят к началу XVII века и внесены в VI часть родословной книги Ярославской губернии и II часть родословной книги Владимирской и Ярославской губерний. Род, внесенный в  VI часть родословной книги Ярославской губернии, ведет свое начало от Михаила Федоровича Кайсарова, известного воеводы XVII века.

Описание герба 
На лазуревом поле обращённый вниз серебряный ключ, положенный на скрещённые обращённые вверх серебряные же меч и стрелу.

Шлем с дворянской короной без нашлемника. Намёт лазуревый, подбой серебряный. Щитодержатели — два обращённых назад натурального цвета льва. Герб рода Кайсаровых внесён в Часть 7 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 74.

Известные представители 
 Кайсаровы: Иван Матвеевич, Иван, Воин и Василий Андреевичи - Юрьева-Польского городовые дворяне (1627-1629).
Кайсаровы: Лаврентий Второй и Лаврентий Петрович - суздальские городовые дворяне (1627-1629).
 Кайсаров Михаил Федорович - воевода в Таре (1627-1628).
 Кайсаров Иван Михайлович - воевода в Волоке-Ламском (1647-1649).
 Кайсаров Григорий Борисович - суздальский городовой дворянин (1627-1629), воевода в Шуе (1662).
 Кайсаров Иванис Михайлович - воевода в Вятке (1663).
 Кайсаров Борис Константинович - воевода в Яренске (1671).
Кайсаровы: Агей Максимович, Иван Иванисов, Иван Иванов, Михаил Андреевич, Михаил Федорович, Яков Борисович - стольники (1688-1692).
Кайсаровы: Борис Константинович, Василий Андреевич, Василий и Максим Григорьевичи, Гаврила Борисович, Иван Агеев (полуполковник), Иван Михайлович, Михаил Федорович, Степан Константинович, Федор Лаврентьевич - московские дворяне (1627-1692).
Кайсаров Иванис Михайлович - походный московский дворянин царицы Натальи Кирилловны (1676-1677).
Кайсаров Андрей Сергеевич (1782—1813) - известный литератор; 
Кайсаров Михаил (1780—1825) - управлял департаментом торговли и мануфактур,
Кайсаров Пётр (1777—1854) — сенатор, 
Кайсаров Паисий (1783—1844) — генерал-майор от инфантерии, кавалер ордена Святого Георгия 3-й степени (1813).
Кайсаров - майор Московского ополчения, погиб в битве при Герлице и Вильгельмсбурге (1813), его имя занесено на стене храма Христа Спасителя.

Примечания

Литература 
 
 Кайсаровы дворяне (существующий род)
 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Шляхетские роды герба Пржестржал
Шляхетские роды герба Ясеньчик